2006-2007 est la onzième saison de la Superliga, le championnat élite de hockey sur glace en Russie. L'équipe des Ak Bars Kazan remporte la saison régulière et le Metallourg Magnitogorsk les séries éliminatoires.

Saison régulière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

       Équipe championne de la saison régulière
       Équipe qualifiée pour les séries
       Équipe reléguée

Séries éliminatoires

Match des étoiles

Équipe ouest 
 Gardiens de but : Semion Varlamov (Lokomotiv Iaroslavl), Dmitri Iatchanov (SKA)
 Défenseurs : Dmitri Bykov (Khimik Moskovskaïa Oblast), Konstantin Korneïev (CSKA Moscou), Denis Kouliach (CSKA Moscou), Sergueï Peretiaguine (SKA), Dmitri Riabykine (SKA), Alekseï Trochtchinski (Dinamo Moscou).

 Attaquants : Dmitri Afanassenkov (Dinamo Moscou), Albert Lechtchiov (Khimik Moskovskaïa Oblast), Ivan Nepriaïev (Lokomotiv Iaroslavl), Sergueï Moziakine (Khimik Moskovskaïa Oblast), Nikolaï Pronine (Khimik Moskovskaïa Oblast), Oleg Saprykine (HK CSKA Moscou), Alekseï Simakov (HK CSKA Moscou), Aleksandr Kharitonov (Lokomotiv Iaroslavl), Fiodor Fiodorov (Dinamo Moscou), Alekseï Iachine (Lokomotiv Iaroslavl).

 Entraîneurs : Vladimir Krikounov (Dinamo Moscou), Ievgueni Popikhine (Khimik Moskovskaïa Oblast).

Équipe est 
 Gardiens de but : Sergueï Bobrovski (Metallourg Novokouznetsk), Aleksandr Ieriomenko (Salavat)

 Défenseurs : Vitali Atiouchov (Metallourg Magnitogorsk), Alekseï Iemeline (Ak bars), Ilia Nikouline (Ak Bars), Vitali Prochkine (Salavat), Andreï Kouteïkine (Salavat), Ievgueni Varlamov (Metallourg Magnitogorsk)

 Attaquants : Danis Zaripov (Ak Bars Kazan), Viktor Aleksandrov (Metallourg Novokouznetsk), Vladimir Antipov (Salavat), Alekseï Kaïgorodov (Metallourg Magnitogorsk), Anton Kourianov (Avanguard Omsk), Nikolaï Kouliomine (Metallourg Magnitogorsk), Aleksandr Perejoguine (Salavat Ioulaïev), Alekseï Morozov (Ak Bars Kazan), Alekseï Terechtchenko (Salavat Ioulaïev), Alekseï Tcherepanov (Avangard Omsk).

 Entraîneurs : Fiodor Kanareïkine (Metallourg Magnitogorsk), Sergueï Mikhaliov (Salavat).

Trophées 
 Meilleur joueur (vote des entraîneurs) : 1. Alekseï Morozov (Kazan)  2. Sergueï Zinoviev (Kazan)  3. Danis Zaripov (Kazan) 4. Nikolaï Kouliomine (Magnitogorsk) 5. Travis Scott (Magnitogorsk)
 Meilleur entraîneur (vote des vétérans) : Fiodor Kanareïkine (Metallourg Magnitogorsk).
 Meilleur arbitre (élu par ses pairs) : Aleksandr Antropov (Iekaterinbourg).

Vyschaïa Liga 
Le Torpedo Nijni Novgorod remporte les séries éliminatoires de la Vyschaïa Liga.

Références

Voir aussi 

2006-2007
Russie
Sport en Russie en 2006
Sport en Russie en 2007